Il doppio del torneo di tennis Singapore Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mike Briggs e Trevor Kronemann che hanno battuto in finale David Adams e Scott Patridge 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Mark Kratzmann /  Mark Woodforde (primo turno)
 David Adams /  Scott Patridge (finale)

 Richard Lubner /  Christo van Rensburg (quarti di finale)
 Sander Groen /  Dmitrij Poljakov (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Singapore Challenger 1991